De Rally van Zweden 1979, officieel 29th International Swedish Rally, was de 29e editie van de Rally van Zweden en de tweede ronde van het Wereldkampioenschap Rally in 1979. Het was de 65e rally in het Wereldkampioenschap Rally die georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). De start en finish vond plaats in Karlstad.

De rally werd het decor van een eerste overwinning voor de Saab 99 Turbo in de handen Stig Blomqvist, wat tegelijkertijd de eerste WK-rally overwinning betekende voor een turboaangedreven auto. Björn Waldegård was over het algemeen de snelste man, maar ook deze keer verhinderde problemen hem de winst en hij moest zich wederom tevreden stellen met een tweede plaats, terwijl Vauxhall-rijder Pentti Airikkala daarachter als derde eindigde.

Route

Resultaten

Statistieken

Klassementsproeven

KP overwinningen

Kampioenschap standen

Rijders

Constructeurs 

 Noot: Enkel de top vijf posities worden in beide standen weergegeven.

Externe links 
 Resultaten op Rallybase.nl
 Resultaten op Juwra.com

Zwe
Rally van Zweden